Комбретові (Combretaceae) — родина рослин порядку миртоцвіті.

Класифікація 
Нараховує близько 530 видів дерев, кущів та ліан у 10 родах.

Галерея

Примітки 

Миртоцвіті